Ahlersbach steht für:
Ahlersbach, ein Stadtteil von Schlüchtern im Main-Kinzig-Kreis, Hessen, Deutschland
Ahlersbach (Kinzig, Schlüchtern-Herolz), linker bzw. südlicher Zufluss der Kinzig
Ahlersbach (Kinzig, Schlüchtern-Niederzell), linker bzw. südlicher Zufluss der Kinzig